Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» — высшая награда Республики Дагестан, учреждённая 11 марта 2008 года Президентом Республики Дагестан М. Алиевым, в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 13 «О внесении изменений в Закон о государственных наградах Республики Дагестан».

Правила награждения 
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением республики Дагестан, социально-экономическим развитием республики, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Описание ордена 
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» изготавливается из серебра с позолотой, представляет собой серебряную четырнадцатилучевую звезду с чередующимися остроугольными и тупоугольными лучами, выполненными в виде сияния. По краям звезда имеет выпуклую кайму в виде бортика, покрытую зернью. В центре звезды — круглый серебряный медальон с рельефным позолоченным изображением Государственного герба Республики Дагестан. По окружности медальона — покрытая красной эмалью кайма. По кайме надпись позолоченными прямыми рельефными буквами: «ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И СЛАВА». В нижней части каймы — позолоченные перекрещивающиеся лавровые ветви, перевитые у основания лентой.
На оборотной стороне знака ордена надпись в пять строк, выполненная прямыми рельефными буквами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН».
Диаметр звезды — 40 мм.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной серебристой колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой из трех равновеликих полос цветов Государственного флага Республики Дагестан — зелёного, синего и красного.
Ширина ленты — 24 мм.
В нижней части колодки — позолоченные перекрещивающиеся лавровые ветви, перевитые у основания лентой. Высота колодки — 35 мм.
Автор ордена — Народный художник Российской Федерации Газимагомедов Гамзат Газимагомедович

Награждённые 

 Алиева, Фазу Гамзатовна — кавалер ордена № 1
 Алиев, Рамазан Магомедович (2016)
 Ахмедов, Магомед Ахмедович (2015)
 Алиев, Хабибула Омарович (2011)
 Абдулмуслимов, Абдулмуслим Мухудинович (2020)
 Абакаров, Хизри Магомедович (2020)
 Алиев, Нурмагомед Алиевич (2015)
 Абдулаев, Ших-Саид Омаржанович (2018)
 Арбулиев, Магомед Гаджиевич (2018)
 Абдулаев, Ахмед Магомедович  (2009)
 Абдулбеков, Загалав Абдулбекович (2015)
 Абдурахманов, Шагав Нурмагомедович (2017)
 Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
 Амирханов, Хизри Амирханович (2015)
 Алискантов, Запир Антигулович (2021) 
 Абдуразаков, Магомед Гитинович (2014)
 Абасов, Багадур Хадисович (2013)
 Алиев, Ванати Шарипович
 Ахкубеков, Шамиль Асадулаевич (2021)
 Ахматов, Ибрагим Магомедович (2017)
 Алиев, Шамиль Гимбатович (2013)
 Алиев, Муху Гимбатович (2010)
 Алипулатов, Ильман Субханович
 Арбуханов, Магомед Абдулаевич (2021)  
 Ахмедов, Сайгидахмед Салихович (2021)
 Амирханов, Абдулпатах Гаджиевич  (2022) 
 Абдулпатахов, Джамалудин Джамалудинович (2022) 
 Абдуразаков, Абдулмуслим Садикович (2023)
 Баачилов, Магомед Гусейнович (2016)
 Бижамов, Махач Айтберович (2009)
 Будунов, Будун Каримулаевич (2022)
 Батирова, Залму Магомедовна (2022)   
 Варламов, Сергей Александрович (апрель 2018)
 Гаджиев, Гаджи Муслимович (2010)
 Гамзатова, Хаписат Магомедовна (2011) 
 Газалиев, Абдулажид Исаевич (2017)
 Гасанов, Сафин Магомедович (2017)
 Гасанов, Джамаладин Набиевич
 Газимагомедов, Магомед Гайдарович (2013)
 Гаджимагомедова, Забият Шагархановна (2013)
 Газимагомедов, Магомедрасул Мухтарович (2018)
 Голикова, Татьяна Алексеевна
 Гаджиев, Алибег Ибрагимович (2015)
 Гаджимагомедов, Гитиномагомед Ахмедович (2011)
 Гаджимурадов, Ширухан Умаханович (2020)
 Гаджимагомедов, Муслим Гамзатович (2019)
 Гиндиев, Абдулхалик Муслимович (2013)
 Гитинов, Магомедрасул Аминтазаевич
 Гамзатов, Гамзат Магомедович (2010)
 Газимагомедов, Ризван Казимович 
 Гасанова, Муи Рашидовна (2010)
 Газимагомедов, Гамзат Газимагомедович (октябрь 2015)
 Гаджиев, Ибрагимхалил Абдурахманович (2022)   
 Гаджиева, Патимат-Загра Гаджиевна (2022) 
 Гиндиев, Муслим Абдулхаликович (2022) 
 Дибиров, Магомедбег Дибирмагомедович (2016)
 Джамалудинов, Магомед Казиевич
 Джабраилов, Умахан Алхасович (2019)
 Джахбаров, Билал Халилович (2020)
 Дугричилов, Омар Дугричевич (2020)
 Дзасохов, Александр Сергеевич (ноябрь, 2017)
 Джамалутдинов, Джамалдин Гаджиявович (2019)
 Зайнулабидов, Магомед-Гаджи Баширханович (2014)
 Закаева, Айзанат Гамзатовна (2013)
 Идрисов, Исхак Абдулкадырович (2009)
 Ибрагимов, Абдулмуъмин Магомедович
 Ибрагимов, Ибрагим Магомедович (2014)
 Ибрагимов, Танка Ибрагимович (2017)
 Ильясов, Зикрула Зиявдинович (2015)
 Инчилов, Гаджи Магомедович (2014)
 Исаев, Магомед Исаевич (2021) 
 Исмаилов, Халимбег Батырханович (2021)  
 Камилов, Ибрагимхан Камилович (2015)
 Керимов, Магомед Хизриевич (2010).
 Кажлаев, Мурад Магомедович
 Казиев, Шапи Магомедович (апрель 2016)
 Казиев, Гусейн Гусейнович (2016)
 Карачаев, Набиюла Абдулманапович (июль 2016)
 Камалов, Али Ахмедович (2017)
 Керимов, Сулейман Абусаидович (апрель 2013)
 Кехлеров, Сабир Гаджиметович
 Кулдуев, Айдемир Залбекович (2018)
 Кузнецов, Лев Владимирович (март 2016)
 Магомедтагирова, Нупайсат Магомаевна (2009) 
 Меджидова, Чакар Меджидовна (2020)
 Махулов, Магомед Махулович (2013)
 Муртазалиев, Омар Муртазалиевич (2009)
 Магомаев, Гусейн Сайгидович (2011) 
 Магомедов, Багавдин Магомедович (2016)
 Мачаев, Абдулхалим Абдулазизович (2017)
 Магомедов, Курбанали Магомедович (2018)
 Муртазалиев, Омар Магомедович (2015)
 Магомедов, Гамидуллах Исмаилович (октябрь 2018)
 Магомедов, Зиявудин Гаджиевич (2013)
 Магомедов, Гази Халияевич (2013)
 Магомедов, Набиюла Магомедович (2016)
 Мухудинов, Мухудин Садрудинович (2013)
 Магомедов, Абдулла Абдуллаевич (2017)
 Магомедов, Магомед Алиевич (СОБР) (2021) 
 Магомедов, Магомедали Магомедович (май 2014)
 Махачев, Гаджи Нухиевич (2011)
 Муртазалиев, Хаджимурат Омарович (2017)
 Мамаев, Ильяс Ахмедович (2021)
 Магомедалиев, Ухумали Магомедович (2021)  
 Магомедов, Джамбулат Мусаевич (2016)
 Махачев, Осман Абдулмаликович (2022) 
 Магомедов, Юнус Магомедрасулович (2023) 
 Магомедов, Магомед-Расул Дибирович (2023) 
 Муртазалиев, Абулмуслим Магомедович (2023)   
 Нурмагомедов, Абдулманап Магомедович (5 декабрь 2019)
 Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович (2018, 5 декабрь 2019) — дважды кавалер ордена
 Нурмагомедов, Иса Магомедович (апрель 2016).
 Набиев, Энвер Альбертович (ноябрь 2022)
 Нажмудинов, Курбан Магомедович (2017)
 Нажмудинов, Касум Гусейнович (2013)
 Османов, Абдурахман Османович (2010)
 Османов, Ахмед Ибрагимович (2014)
 Патхулаев, Магомед Малачевич (2015)
 Путин, Владимир Владимирович (сентябрь 2014)
 Рабаданов, Муртазали Хулатаевич (апрель 2014)
 Садулаев, Абдулрашид Булачевич — дважды кавалер ордена
 Саадуев, Юнус Магомедович (октябрь 2019)
 Садулаев, Магомед Мухтарович
 Сайгидов, Али-Гаджи Магомедович (2016)
 Сахаватов, Сахават Запмирович (2021)
 Саидов, Гаджимурад Магомедович (2016)
 Сайпулаев, Магомед Ибрагимович (2017)
 Сулейманов, Магомед Валибагандович (май 2014)
 Тинамагомедов, Магомед Тинамагомедович (2012)
 Тихилов, Рашид Муртузалиевич (2017)
 Толбоев, Магомед Омарович (2011)
 Толбоев, Тайгиб Омарович
 Умаханов, Сайгидпаша Дарбишевич
 Уцумиев, Магомед Пазуевич (2016)
 Хайбулаев, Сиражудин Магомедович (2010)
 Халитов, Магомед Халитович (2010)
 Хлопонин, Александр Геннадиевич (сентябрь 2015)
 Хочбаров, Загид Гаджиевич (8 декабря 2016)
 Хожоков, Абдусалам Асадулаевич (2021)
 Хайбулаев, Магомед Хайбулаевич (2021) 
 Халиков, Марат Хизриевич (2022) 
 Халидов, Нажмудин Асфизонович (2009) 
 Хадулаев, Мутай Хадулаевич (2021)  
 Чалаев, Ширвани Рамазанович
 Шахов, Шахабас Курамагомедович (2016)
 Шайдаев, Гаджи-Курбан Гаджиевич (май 2012)
 Шапиев, Сиябшах Магомедович (2015)
 Шаймиев, Минтимер Шарипович (апрель 2017)
 Шахнавазов, Рамазан Абдусамадович
 Шабанов, Магомед Гаджиевич (2013)
 Шихсаидов, Хизри Исаевич
 Шукюров, Адалят Закир оглы
 Это’о, Самюэль (март 2014)
 Юсупов, Магомед Юсупович (2010)
 Ясулов, Камиль Гаджиевич (2016)

Примечания 

За заслуги перед Республикой Дагестан
Награды Дагестана
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации